Il termine Registro Italiano ha diverse accezioni:
 il Registro del ccTLD ".it", si occupa delle registrazioni dei nomi di dominio .it
 il Registro Italiano Navale, una Fondazione privata riconosciuta dallo Stato italiano, fondata nel 1861
 esistono Registri Italiani dedicati alla Volkswagen, all'Alfa Romeo, alla Triumph Spitfire, alle Auto Storiche Citroën, ecc.